Guimarães (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Guimarães (Portugal), een plaats en gemeente in het Portugese district Braga

Personen 
Alexandre Guimarães, een Costa Ricaanse voetballer 
Eduard van Guimarăes, 4de hertog van Guimarães (Portugal) 
Felipe Guimarães, een Braziliaans autocoureur